Prusse peut désigner :
 Prusse, à l'origine, un territoire d'Europe nord-orientale sous le contrôle des chevaliers Teutoniques, mais situé hors du Saint-Empire romain germanique ;
 prusse, un genre de conifères ;
 duché de Prusse ou Prusse ducale (1525-1701), une principauté territoriale héréditaire fondée lors de la sécularisation de l'État teutonique par son grand maître Albert de Brandebourg-Ansbach ;
 royaume de Prusse (1701-1918), un ancien État européen ;
 Prusse, une région historique dans le nord-est de l'Europe centrale ;

Voir aussi 
 Prusse royale (1466-1772), un État autonome gouverné en union personnelle par le roi de Pologne
 Province de Prusse-Orientale (1773-1824 et 1878-1945), une province allemande, aujourd'hui disparue
 Rhénanie prussienne (1822-1946), une ancienne province du royaume de Prusse, puis de l'État libre de Prusse
 Prusse-Méridionale (1793-1807), une province du royaume de Prusse
 Province de Prusse-Occidentale (1773–1824 et 1878–1919), une province du royaume de Prusse
 Petite Prusse, quartier à cheval entre les communes de Pantin et d'Aubervilliers dans le département de Seine-Saint-Denis (région Île-de-France, en France).